Pompili ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Pompili (* 1975), französische Politikerin, Staatssekretärin für Biodiversität
 Basilio Pompili (1858–1931), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Domenico Pompili (* 1963), italienischer Geistlicher, Bischof von Verona